Георгий Васильевич Иванов (6 августа 1920, пос. Бежица, Тверская губерния — 22 июнь 1984, Москва) — советский юрист, специалист по законодательству в сфере колхозной собственности; выпускник Московского юридического института (1948), доктор юридических наук (1967), профессор юридического факультета МГУ (1967) и заведующий кафедрой колхозного и земельного права (1972—1984); декан юридического факультета (1965—1980); лауреат премии имени М. В. Ломоносова за 1977 год.

Биография 
Георгий Иванов родился 6 августа 1920 года в посёлке Бежица Калининской области (сегодня — город Бежецк). Накануне начала Второй мировой войны, в 1939 году, он поступил во Второе Артиллерийское училище города Киев, которое окончил в мае 1941 года, получив звание лейтенанта РККА. Был тяжело ранен, потерял руку. В 1942 году работал на фабрике «Гознак» в Краснокамске Молотовской области. Уже после войны, в 1948 году, он получил высшее образование в Московском юридическом институте (МЮИ) и поступил в аспирантуру там же. В 1952 году окончил аспирантуру (с отличием) и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Правовое положение колхозных фондов» — стал кандидатом юридических наук.

В период с 1952 по 1954 год Иванов работал в МЮИ, после чего перешёл в МГУ имени Ломоносова; в 1968 году он стал профессором МГУ. 10 февраля 1972 году он получил позицию исполняющего обязанности заведующего кафедрой земельного и колхозного права, относившейся к юридическому факультету МГУ; 14 июня он стал полноправным заведующим кафедрой — оставался на данном посту до 15 марта 1983 года. В период с 26 февраля 1965 по 31 марта 1982 года он являлся деканом всего юридического факультета МГУ. Был награждён орденом Отечественной войны II степени и орденом «Знак Почета». Скончался в Москве 22 июня 1984 года.

Работы 
 «Правовая охрана природы в СССР» (соавт.) — Ломоносовская премия
 «Устав — закон колхозной жизни» «Юрид. лит-ра», 1979
 «Правовое положение неделимого фонда в колхозе : лекции юридического факультета» Изд-во МГУ, 1956
 «Распределение доходов в колхозах» Изд-во МГУ, 1961
 «Сборник задач по колхозному праву» (1963)
 «Практикум по колхозному праву» (соавт., 1974).

Литература 
 Профессора Московского университета 1755—2004, М. 2005.

Ссылки 
 

Юристы СССР
Члены КПСС
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Деканы юридического факультета МГУ
Колхоз